Эгидиюс Бауба (, родился 25 марта 1977 в Каунасе) — литовский хоккеист, правый нападающий. Помощник главного тренера норвежского клуба «Берген».

Карьера в сборной 
В сборной сыграл 83 матча, набрал 92 очка. Стабильный участник чемпионатов мира с 1997 года.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Берген» 

Хоккеисты Литвы
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Энергия» Электренай
Игроки ХК «Тивали»
Игроки ХК «Слезан»
Игроки ХК «Салит»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Слован» Росице
Игроки ХК «Латгале»
Игроки ХК «Суиндон Уайлдкэтс»
Игроки ХК «Бристоль Питбуллз»
Игроки ХК «Берген»
Игроки сборной Литвы по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Литвы